Rial (en àrab ريال, riyāl, pl. ريالات, riyālāt; en persa ریال) és la denominació que reben les monedes oficials del Iemen, l'Iran i Oman:

 Rial iemenita (codi ISO 4217: YER)
 Rial iranià (IRR)
 Rial omanita (OMR)

Tot i que en àrab s'escriu igual, s'acostuma a transcriure riyal la moneda de Qatar i de l'Aràbia Saudita. Vegeu també, doncs, riyal de Qatar (QAR) i riyal saudita (SAR).

Amb noms similars, trobem també les monedes de Cambodja (el riel, KHR) i del Brasil (el real, BRL).

El seu origen és el mateix que el del riyal, una moneda castellana de plata del  (el real) que va circular a Espanya fins a 1870 i a Portugal fins a 1910. Fora de la península es va usar per primer cop a Pèrsia el 1609. A l'imamat del Iemen es van encunyar rials a partir del 1906 en contra de les lleis otomanes. El 1945 fou declarat moneda d'Oman si bé abans havia circulat a Hadramaut (finals del segle XIX) i a Zanzíbar (des de 1881).

Monedes asiàtiques